Forró László (1932–2001) író, újságíró, műfordító
Forró László (1955) fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja